Übelsbach ist ein Gewässername:

 Übelsbach (Grade Lutter), rechter Zufluss der Graden Lutter bei Bad Lauterberg im Harz, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Übelsbach (Grobbach), rechter Zufluss des Grobbachs (zur Oos) im Stadtteil Lichtental, kreisfreies Baden-Baden, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Übelbach